Madson Formagini Caridade, detto Madson (n. 1986) – calciatore brasiliano
 Madson Henrique Nascimento Santos, noto semplicemente come Madson (n. 1991) – calciatore brasiliano